Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 4-6, 6-4, 3-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1973